Castello baronale di Fondi
 Castello baronale di Minturno
 Castello baronale di Puglianello
 Castello baronale di Racale
 Castello baronale di Collalto Sabino
 Castello baronale di Valenzano